La Coupe de la Fédération 1971 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Perth (Australie-Occidentale) du 26 au , a vu l'Australie s'imposer en finale face à la Grande-Bretagne (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 14 équipes qui s'affrontent par élimination directe en quatre tours, sur quatre jours. Deux équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1971 (tournoi masculin)
 Fed Cup
 Saison 1971 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1971
Fed Cup
Tennis en Australie en 1970
Compétition de tennis en Australie
Événement sportif à Perth (Australie-Occidentale)
Federation, Coupe de la
Sport en décembre 1970